Сяовэнь-ди (, кратко Вэнь-ди, 202 до н. э.—157 до н. э.) — император Китая эпохи Хань. Имя — Лю Хэн (劉恆).

Лю Хэн был сыном императора Лю Бана (Гао-цзу) от наложницы Бо, известной своей добропорядочностью. Когда Лю Бан подавил восстание в княжестве Дай, он дал Лю Хэну титул Дай-вана и сделал его правителем Дай.

После смерти императрицы Люй-хоу при дворе возникло недовольство засилием клана Люй, и министры решили выбрать на правление Дай-вана, надеясь что его мать не будет настолько жестокой и тираничной, как покойная Люй-хоу. В течение короткого времени малолетний император, посаженный Люй-хоу, был свергнут, и Лю Хэн принял правление в свои руки. При этом были отстранены все министры и князья из рода Люй.

Правление Вэнь-ди отличается политической стабильностью, правитель прославился исключительной гуманностью. Он постепенно ослаблял строгие законы и отменял тяжёлые наказания, снижал налоги или освобождал от налогов большие категории лиц. Во время его правления происходил расцвет земледелия, а страна находилась в довольствии и богатстве.

В 165 до н. э. император ввёл экзамены для чиновников, позднее система экзаменов была расширена во время правления его внука У-ди.

Его правление было высоко оценено историками, считалось также образцовым конфуцианским правлением. Император под влиянием своей жены Доу увлекался даосизмом, однако во время его правления процветало также конфуцианство.

См. также 
 Праздник фонарей — согласно легенде берёт своё начало с дня коронации Вэнь-ди.

Примечания

Литература 
 Сыма Цянь. Исторические записки. Перевод Р. В. Вяткина. т.2, глава 10
 Официальная биография Ханьского Вэнь-ди в «Ханьшу» (китайский язык)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 202 году до н. э.
Умершие в 157 году до н. э.
Императоры династии Хань
Правители Азии II века до н. э.
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения